В одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1984, який належав до категорії гран-прі, Матс Віландер здобув титул, у фіналі перемігши Андерса Яррида 7-6, 6-3.

Сіяні гравці 

 Джон Макінрой (1-ше коло)
 Джиммі Коннорс (півфінал)
 Матс Віландер (Чемпіон)
 Аарон Крікстейн (1-ше коло)
 Андерс Яррід (фінал)
 Пет Кеш (1-ше коло)
 Гільєрмо Вілас (2-ге коло)
 Йоакім Нюстром (півфінал)

 Анрі Леконт (1-ше коло)
 Скотт Девіс (1-ше коло)
 Стефан Едберг (чвертьфінал)
 Пол Макнамі (чвертьфінал)
 Лейф Шірас (1-ше коло)
 Джон Седрі (чвертьфінал)
 Балаж Тароці (2-ге коло)
 Браян Тічер (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Cincinnati Masters